Непоро́чное зача́тие Иису́са Христа́ — концепция христианского богословия о бессеменном зачатии, означающий, что Иисус Христос свободен от первородного греха.

Терминология 
В русскоязычной литературе словосочетание «непорочное зачатие» употребляется по отношению к двум совершенно разным доктринам (о непорочном зачатии Иисуса Христа и о непорочном зачатии Девы Марии). Несмотря на совпадение слов «непорочное зачатие» в этих двух русских терминах, они носят разный смысл — в случае непорочного зачатия Иисуса Христа подразумевается бессеменное зачатие девственницей, а в случае непорочного зачатия Девы Марии имеется в виду зачатие от обычных родителей, при котором ребёнок полностью предохранён от первородного греха. Употребление словосочетания «непорочное зачатие» в обоих случаях специфично для русского языка, в большинстве других мировых языков соответствующие доктрины имеют разное название (например, в латинском «Virginalis conceptio» и «Immaculata conceptio»).

Концепция 
Доктрина непорочного зачатия Иисуса Христа (), согласно которой Дева Мария чудесным образом зачала Иисуса Христа от Святого Духа, при этом оставаясь девственницей. Разделяется всеми христианскими конфессиями.

Библейское обоснование девственности Марии содержалось в ветхозаветном пророчестве Исайи (), которое Евангелие от Матфея отнесло к Марии: «Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына…». Евангелист Матфей () повествует о том, что зачатие Иисуса Христа по плоти произошло без участия Иосифа, действием Святого Духа, так что Иосиф сначала заподозрил Марию в прелюбодеянии и потому хотел развестись с ней, но получил откровение от Ангела о тайне воплощения Избавителя от грехов и принял жену свою. Евангелист Лука () приводит рассказ о Благовещении Пресвятой Богородицы, в котором на вопрос Богородицы: «как будет это, когда Я мужа не знаю?» () — Архангел Гавриил отвечает: « Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.» ()

В некоторых источниках встречается наименование «бессеменное зачатие»: 

В оригинальном тексте пророчества Исайи стоит еврейское слово «альма» (), обозначающее молодую женщину, достигшую половой зрелости и готовую к замужеству (ср. Быт 24:43; Исх 2:8 и др.). Однако в греческом оригинале Евангелия от Матфея, как и в Септуагинте, употреблено не слово «νεᾶνις» (девушка или молодая женщина), как перевели еврейское слово «альма» Аквила, Симмах и Феодотион, а слово «παρθένος» (девственница), которое соответствует еврейскому «бетула» (). Уже во II веке иудейские комментаторы подвергли сомнению текст Септуагинты, приняв чтение «νεανις» и отнеся пророчество к рождению царя Езекии В ответ на это христианские апологеты отвечают, что в тексте пророка Исаии говорится о Божием знамении, то есть о сверхъестественном событии. Споры по поводу этого слова не утихают и по сей день: одни говорят, что еврейский текст был сознательно искажён евреями после распространения христианства, другие — что слово «альма» (девушка) никак не исключает слова «бетула» (девственница)]: в других местах Писания слово «νεᾶνις», как видно из контекста, также обозначает девственниц.

По мнению некоторых исследователей, у ранних христиан доктрины «непорочного зачатия» не было и она появляется не ранее II в. н. э.

В других религиях 
В некоторых других религиях также существуют сюжеты «девственного», партеногенного зачатия — например, от проглоченного плода; или «мужской вариант» — самостоятельно демиургом без женского участия.

 Зачатие Персея Данаей от Зевса, принявшего вид золотого дождя.
 Зачатие Чайтанья Махапрабху.
 Зачатие Будды.

См. также 
 Благовещение
 Боговоплощение
 Партеногенез
 Непорочное зачатие Девы Марии

Примечания

Литература

Ссылки 
 «О Благовещении Пресвятой Богородицы» — официальный сайт РПЦ 
 Исаия 7:14: молодуха или девственница? 

Христианство
Католическая теология
Православие
Благовещение
Чудеса в христианстве
Девственность